Néreusz (görögül: Νηρεύς) a görög mitológiában tengeri isten, a néreiszek apja.

Története 
Néreusz Gaia és Pontosz fia. Thaumasz, Phorküsz, Kétó és Eurübia bátyja, Dórisz férje, az ötven néreisz atyja, öreg tengeristen.

„Tengeri öregnek” is nevezik. Gyűlölte a hazugságot, és jó tanácsokat adott. Néreusz jóstehetséggel bírt, de hogy jóslatot adjon, le kellett gyűrni, mivel a tengerhez hasonlóan folyton változtatta alakját; Héraklész tehát megkötözte Néreuszt, és kényszerítette, hogy megmutassa neki az utat a heszperiszek kertjéhez.

Rokonsága, családja

Jegyzetek

További információk 
 
 

Görög istenek